Teta Kateřina může být:

 literární a filmová postava z knihy Saturnin a stejnojmenného filmu i televizního seriálu
 Paní Kateřina – loutková postava původem z Divadla Spejbla a Hurvínka
 Kateřina Mauerová z Kuřimské kauzy